A Follow The Flow 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes. 2018-ban Nem tudja senki című daluk által robbantak be a köztudatba, majd Maradok távol című számuk által még több ember ismerte meg őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón.

Tagjai 
 Molnár Csaba (Fura Csé)
 Szakács Gergő
 Vincze Gergely (BLR)

Diszkográfia

Albumok

Kislemezek és promóciós kislemezek

Közreműködések

Díjak, elismerések

Petőfi Zenei Díj

MTV Europe Music Awards

Videóklipek

Jegyzetek

További információk
 Follow The Flow a Facebookon

Magyar könnyűzenei együttesek
2016-ban alakult együttesek